Maulau steht für:
 Maulau, ein Suco in Osttimor
 Mau-Lai, eine Aldeia und die Siedlung im Suco Manetú, Osttimor
 Mau-Lai (Ort), ein Ort in der gleichnamigen Aldeia im Suco Manetú, Osttimor
 Foho Maulau, ein Berg in der Gemeinde Ermera, Osttimor